Gedenkraam Limburgse evacués (Assen)
Gedenkraam Limburgse evacués (Buitenpost)
Gedenkraam Limburgse evacués (Meppel)